Hay al menos dos óperas con el título de La Cenicienta:
 La Cenicienta, con música de Jorge Peña Hen.
 La Cenerentola, con música de Gioachino Rossini.